Wettersberg ist der Name von zwei in Deutschland gelegenen Ortschaften:

 Wettersberg (Alfeld), Ortsteil der Gemeinde Alfeld, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Wettersberg (Haale), Ortsteil der Gemeinde Haale, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein